Michael Muhammad Abduh Pfaff, ursprünglich Michael Pfaff (geb. 1965 in Stuttgart) ist eine deutsche Persönlichkeit des Islams in Deutschland.

Pfaff studierte Völkerkunde, Internationale Beziehungen und Völkerrecht an der Universität Göttingen und in einem zweiten Studium Betriebswirtschaft (Thema der Diplomarbeit: Management und Islam). Zu den von ihm ausgeübten Funktionen zählt der langjährige Vorsitz der Deutschen Muslim-Liga e.V., einer der ältesten islamischen Vereinigungen in Deutschland, die ohne Unterbrechung existiert. Zusammen mit Mohammed Belal El-Mogaddedi arbeitet er bei der von ihm mitgegründeten Webinitiative "Muslime gegen Terror" mit. Er ist Mitglied des European Muslim Network.
Er war einer der Unterzeichner der Botschaft aus Amman (Amman Message).

Einzelnachweise und Fußnoten

Weblinks 

 Ich bin Muslim und das ist gut so. Interview der Islamischen Zeitung (IZ) mit den Machern von www.muslime-gegen-terror.de
 muslim-markt.de: Muslim-Markt interviewt Michael Muhammad Abduh Pfaff, Vorsitzender der Deutschen Muslim Liga
 „Terror widerspricht dem Islam“ Interview auf: stern.de, 6. September 2007.

Person des Islam (Baden-Württemberg)
Deutscher
Geboren 1965
Mann